Ferdinand-François-Auguste Donnet (1795-1882), archevêque et cardinal français ;
 Jean-Baptiste Donnet (1923-2014), chimiste français ;
 Jean-Luc Donnet (1932-2022), psychanalyste français ;
 Marc Donnet-Monay (1971-), humoriste suisse ;
 Martial Donnet (1956-), skieur alpin suisse ;
 Matías Abel Donnet (1980-), joueur argentin de football ;
 Michel Donnet (1917-2013), aviateur belge ;
 Pierre-Antoine Donnet (1953-), journaliste français ;
 Bruno Donnet (1970-), journaliste français.
 Jérôme Donnet (1885-1953), industriel suisse (Industrie aéronautique puis automobile)

Autres 
 Donnet, constructeur automobile disparu (1919-1934)
 Donnet-Denhaut, constructeur aéronautique disparu (1915-1919)
 Donnet-Lévêque, constructeur aéronautique disparu (1912-1913)